Starklof ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlieb Starklof (1740–1817), Kammerdiener und Postdirektor im Herzogtum Oldenburg
 Friedrich Detlev Georg Starklof (1788–1841), Amtmann des Amtes Kaltenhof im Fürstentum Lübeck
 Ludwig Starklof (1789–1850), deutscher Jurist, Journalist, Dramaturg und Theaterintendant

Siehe auch:
 Starkloff